Karolewo ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:

 Karolewo (Susz) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Iławski, Gmina Susz, bis 1945 Karlswalde, Kreis/Stadt Rosenberg, Westpreußen
 Karolewo (Kętrzyn) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Kętrzyński, Gmina Kętrzyn, bis 1945 Karlshof (auch: Carlshof), Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Karolewo (Sępopol) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Powiat Bartoszycki, Gmina Sępopol, bis 1945 Karlsfelde (auch: Carlsfelde), Kreis Friedland, ab 1927: Kreis Bartenstein, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Dominowo
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Ostroróg
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Wronki
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Wyrzysk
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Dobrcz
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Świecie nad Osą
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Więcbork
 in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Międzyrzecz
 in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Krasnosielc
 in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Nowy Duninów
 in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Sierpc
 in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Chojnice
 in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Czersk
 in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Gardeja
 in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Zblewo